Gulliver's Travels ist der Originaltitel von:
 Gullivers Reisen, Roman von Jonathan Swift aus dem Jahr 1726
 Gullivers Reisen (1939), US-amerikanischer Zeichentrickfilm
 Gullivers Reisen (Fernsehfilm), US-amerikanisch-britischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1996
 Gullivers Reisen – Da kommt was Grosses auf uns zu, amerikanischer Film aus dem Jahr 2010

Siehe auch:
 Gullivers Reisen (Begriffsklärung)